Сен-Раб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 145 км на схід від Бордо, 34 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 245 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 621,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Раб'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Раб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь